Lasson ist der Familienname von:
 Adolf Lasson (1832–1917), deutscher Schriftsteller
 Frans Lasson (1935–2009), dänischer Opernsänger und Schriftsteller
 Georg Lasson (1862–1932), deutscher evangelischer Theologe
 Gerhard Lasson (1906–1985), deutscher Politiker (SPD)
 Ivar Kristian Lasson (1754–1823), dänischer Generalmajor

Lasson steht für:
 Lasson (Calvados), eine französische Gemeinde im Département Calvados
 Lasson (Yonne), eine französische Gemeinde im Département Yonne